Arsenio Autoreiano — patriarca di Costantinopoli
 Michele IV Autoreiano — patriarca di Costantinopoli